Alice im Wunderland beziehungsweise in der englischsprachigen Originalform Alice in Wonderland bezeichnet:
 Alice im Wunderland, Kinderbuch von Lewis Carroll (1865)
 Alice in Wonderland (Oper), von Unsuk Chin (2007)
 Alice in Wonderland (1982), Bühneninszenierung und Fernsehfilm von John Clark Donahue und John Driver
 Alice in Wonderland (1982/83), Musical von Kirk Browning
 Alice in Wonderland (Album), Album der deutschen Progressive Rock-Band Neuschwanstein (2008)

Alice im Wunderland bezeichnet folgende Verfilmungen:
 Alice in Wonderland (1903), Kinostummfilm von Cecil Hepworth
 Alice in Wonderland (1915), Kinofilm von W. W. Young
 Alice in Wonderland (1931), Kinofilm von Bud Pollard
 Alice im Wunderland (1933), Kinofilm von Norman Z. McLeod
 Alice in Wonderland (1937), Fernsehfilm von George More O'Ferrall
 Alice im Wunderland (1949), Kino-Trickfilm von Dallas Bower
 Alice im Wunderland (1951), Disney-Trickfilm
 Alice in Wonderland (1955), Fernsehfilm von George Schaefer
 Alice in Wonderland (1965), Fernsehfilm von Dennis Potter
 Alice in Wonderland (1966), Fernsehfilm von Jonathan Miller
 Alice in Wonderland (or What’s a Nice Kid Like You Doing in a Place Like This?) (1966), Zeichentrickfilm von Bill Dana
 Alice im Wunderland (1972), britischer Musical-Film von William Sterling
 Alice in Wonderland (1976), Pornomusical von Bud Townsend
 Alice im Wunderland (1983), Bühnenaufführung von Kirk Browning; Aufnahme auf Videoband, nicht auf Filmmaterial, mit TV-Ausstrahlung
 Alice im Wunderland (Anime) (1983/84), japanische Animeserie
 Alice im Wunderland (1985), zweiteiliger Fernsehfilm von Harry Harris
 Alice im Wunderland (1986), Fernsehfilm von Barry Letts
 Alice im Wunderland (1995), Animationsfilm
 Alice im Wunderland (1999), Fernsehfilm von Nick Willing
 Alice im Wunderland (2009), zweiteiliger Fernsehfilm von Nick Willing
 Alice im Wunderland (2010), 3D-Kinofilm von Tim Burton
 Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln, Fortsetzung des vorgenannten Films aus dem Jahr 2016

Siehe auch:
 Alice-im-Wunderland-Syndrom, Halluzination in Bezug auf Menschen und ihre Umgebung
 American McGee’s Alice, ist ein Computerspiel aus dem Jahr 2000 und der Vorgänger von Alice: Madness Returns
 Alice in Wonderland (Computerspiel, 2010), Computerspiel der Disney Interactive Studios
 Alice's Adventures in Wonderland (1910), Kinostummfilm der Edison Studios von W. W. Young
 Alice (1946), Fernsehfilm von George More O'Ferrall
 Alice of Wonderland in Paris, Trickfilm
 Alice im Spiegelland (1998), (Alice Through the Looking Glass) Fernsehfilm von John Henderson
 Alice (1988), Stop-Motion- und Realfilm von Jan Švankmajer